Breitenbronn ist der Name folgender Orte:

 Breitenbronn (Aglasterhausen), Ortsteil der Gemeinde Aglasterhausen im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Breitenbronn (Dinkelscherben), Ortsteil des Marktes Dinkelscherben im Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Großbreitenbronn
 Kleinbreitenbronn
 Breitenbrunn